Der Kanton Bagnères-de-Luchon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Gaudens, im Département Haute-Garonne und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Bagnères-de-Luchon. Seine Vertreter im Conseil Régional für die Jahre 2015 bis 2021 sind Patrice Rival und Roselyne Artigues.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 131 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Bagnères-de-Luchon die 31 Gemeinden Antignac, Artigue, Bagnères-de-Luchon, Benque-Dessous-et-Dessus, Billière, Bourg-d’Oueil, Castillon-de-Larboust, Cathervielle, Caubous, Cazarilh-Laspènes, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirès, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Mayrègne, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, Portet-de-Luchon, Poubeau, Saccourvielle, Saint-Aventin, Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Sode und Trébons-de-Luchon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 294,74 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3104.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Saint-Béat und Lez → Saint-Béat-Lez

Bevölkerungsentwicklung 

Bagnieresdeluchon